IRPA ist die Abkürzung von:

 International Radiation Protection Association (Internationale Strahlenschutzgesellschaft)
 Islamische Religionspädagogische Akademie in Wien, siehe Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich#Aus- und Weiterbildung der Religionslehrer

Abkürzung